Kopli (Tallinn), een wijk in de Estische hoofdstad Tallinn
Kopli (Lüganuse), dorp in de gemeente Lüganuse in de Estische provincie Ida-Virumaa
Kopli (Rae), dorp in de gemeente Rae in de Estische provincie Harjumaa
Kopli (Saaremaa), dorp in de gemeente Saaremaa in de Estische provincie Saaremaa